1. česká fotbalová liga (2019/2020) (znana jako Fortuna:Liga ze względów sponsorskich)
była 27. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czechach. 
Sezon rozpoczął się 12 lipca 2019. 
12 marca 2020 rozgrywki zostały zawieszone z powodu zagrożenia epidemicznego po wybuchu pandemii COVID-19
.
12 maja 2020 FAČR ogłosił wznowienie Fortuna:Liga 25 maja 2020 

.
Po ciągłych zawieszeniach i odroczeniach z powodu przypadków graczy, u których wynik testu na COVID-19 był pozytywny, Komitet Fortuna:Liga postanowił zakończyć sezon, nie grając ostatnich dwóch kolejek w grupie spadkowej. Ustalono, że żadna drużyna nie spada ligi, ponieważ nie ma możliwości zakończenia sezonu do 2 sierpnia
.
Sezon zakończył 12 lipca 2020 play-off o miejsce w Lidze Europy.
Mistrzostwo obroniła drużyna Slavii Praga.

Drużyny

Faza zasadnicza

Faza finałowa

Baraż o Ligę Europy 
Slovan Liberec wygrał 2:0 z Mladá Boleslav finał baraży o miejsce w Lidze Europy UEFA na sezon 2020/2021.

Drabinka

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Najlepsi strzelcy 

Źródło: fortunaliga.cz

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Fortuna:Liga 2019/2020 - rsssf
 Fortuna:Liga 2019/2020 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fortuna:Liga 
 Strona domowa Czeskiego Związku Piłki Nożnej

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czechach
2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
2019 w Czechach
2020 w Czechach